Удостоенные звания «Народный художник Республики»
 Касаткин, Николай Алексеевич — 1923 г.
 Поленов, Василий Дмитриевич — 1926 г.
 Архипов, Абрам Ефимович — 1927 г.

Список народных художников РСФСР

Ниже приведён список народных художников РСФСР по годам присвоения звания.

1943 год 
 Герасимов, Сергей Васильевич (1885—1964), живописец, график, мастер книжной иллюстрации, народный художник СССР (1958)
 Грабарь, Игорь Эммануилович (1871—1960), живописец, реставратор, искусствовед
 Манизер, Матвей Генрихович (1891—1966), скульптор, народный художник СССР (1958)
 Маркичев, Иван Васильевич (1883—1955), мастер палехской миниатюры
 Мешков, Василий Никитич (1867/1868-1946), советский живописец и график
 Павлов, Иван Николаевич (1872—1951), советский гравёр, народный художник РСФСР (1943)
 Федоровский, Федор Федорович(1883—1955), советский театральный художник, доктор искусствоведения
 Яковлев, Василий Николаевич (1893—1953), живописец

1944 год 
 Егоров, Владимир Евгеньевич (1878—1960), художник театра и кино
 Козловский, Сергей Васильевич (1885—1962), художник кино

1945 год 
 Лансере, Евгений Евгеньевич (1875—1946), художник
 Юон, Константин Фёдорович (1875—1958), живописец, мастер пейзажа, теоретик искусства

1946 год 
 Кончаловский, Пётр Петрович (1876—1956), художник
 Остроумова-Лебедева, Анна Петровна (1871—1955), гравёр и живописец, акварелист, мастер пейзажа

1947 год 
 Бакшеев, Василий Николаевич (1862—1958) — живописец
 Бялыницкий-Бируля, Витольд Каэтанович (1872—1957), живописец-пейзажист, народный художник БССР (1944)

1948 год 
Почетное звание не присваивалось

1949 год 
Почетное звание не присваивалось

1950 год 
Почетное звание не присваивалось

1951 год 
 Вучетич, Евгений Викторович(1908-1974)
 Ефанов, Василий Прокофьевич(1900-1978)
 Крылов, Порфирий Никитич(1902-1990)
 Куприянов, Михаил Васильевич
 Соколов, Николай Александрович
 Томский, Николай Васильевич

1952 год 
 Черемных, Михаил Михайлович (1890—1962), график, карикатурист, книжный иллюстратор

1953 год 
 Авилов, Михаил Иванович (1882—1954), живописец
 Лишев, Всеволод Всеволодович(1877-1960)

1954 год 
Почетное звание не присваивалось

1955 год 
 Жуков, Николай Николаевич
 Конёнков, Сергей Тимофеевич

1956 год 
 Вакуров, Иван Петрович
 Пластов, Аркадий Александрович
 Котухин, Александр Васильевич (1885—1961), художник палехской миниатюры
 Крымов, Николай Петрович (1884—1958), живописец
 Шмаринов, Дементий Алексеевич
 Орешников, Виктор Михайлович
 Решетников, Фёдор Павлович
 Серов, Владимир Александрович
 Соколов-Скаля, Павел Петрович

1957 год 
 Вирсаладзе, Симон Багратович

1958 год 
 Ефимов, Иван Семенович
 Волков, Борис Иванович
 Корин, Павел Дмитриевич
 Чуйков, Семён Афанасьевич
 Шифрин, Ниссон Абрамович

1959 год 
 Дейнека, Александр Александрович (1899—1969), живописец, график и скульптор
 Ефимов, Борис Ефимович (1900—2008), художник-график, мастер политической карикатуры
 Рындин, Вадим Федорович (1902—1974), театральный художник
 Тимин, Александр Иванович
 Фаворский, Владимир Андреевич (1886—1964), художник, мастер ксилографии и книжной графики, искусствовед, сценограф, живописец-монументалист, теоретик изобразительного искусства.

1960—1969 годы

1960 год 
Почетное звание не присваивалось

1961 год 
 Бобышов, Михаил Павлович (1885—1964), театральный художник и график

1962 год 
 Аммосов, Терентий Васильевич
 Верейский, Георгий Семенович
 Пименов, Юрий Иванович
 Ромас, Яков Дорофеевич
 Семёнов, Иван Максимович
 Яковлев, Борис Николаевич

1963 год 
 Босулаев, Анатолий Федотович
 Грицай, Алексей Михайлович
 Зиновьев, Николай Михайлович
 Кибальников, Александр Павлович
 Кибрик, Евгений Адольфович
 Мешков, Василий Васильевич
 Непринцев, Юрий Михайлович
 Пахомов, Алексей Федорович
 Пинчук, Вениамин Борисович
 Пророков Борис Иванович
 Рачёв, Евгений Михайлович
 Ромадин, Николай Михайлович
 Соколов, Илья Алексеевич
 Якупов, Харис Абдрахманович (1919—2010), живописец

1964 год 
 Ватагин, Василий Алексеевич
 Ганф, Юлий Абрамович
 Ладур, Михаил Филиппович
 Соколов, Илья Алексеевич

1965 год 
 Бондаренко, Павел Иванович
 Еней, Евгений Евгеньевич
 Игошев, Владимир Александрович (1921—2007), живописец
 Кугач, Юрий Петрович
 Моисеенко, Евсей Евсеевич
 Нечитайло, Василий Кириллович
 Нисский, Георгий Григорьевич
 Серебряный, Иосиф Александрович
 Фомичёв, Иван Александрович

1966 год 
 Васнецов, Юрий Алексеевич
 Дехтерёв, Борис Александрович (1908—1993), график, художник-иллюстратор
 Каневский, Аминадав Моисеевич
 Лебедев, Владимир Васильевич
 Модоров, Фёдор Александрович (1890—1967), художник

1967 год 
 Кербель, Лев Ефимович (1917—2003), скульптор
 Нерода, Георгий Васильевич (1895—1983), скульптор

1968 год 
 Гапоненко, Тарас Гурьевич (1906—1993), живописец
 Лангинен, Лео Фомич
 Мальцев, Петр Тарасович (1907—1993), живописец
 Мордовин, Валентин Кириллович
 Мыльников, Андрей Андреевич (1919—2012), живописец
 Орлов, Сергей Михайлович
 Пономарев, Николай Афанасьевич
 Сумбаташвили, Иосиф Георгиевич
 Цигаль, Владимир Ефимович

1969 год 
 Богданов, Михаил Александрович (1914—1995), художник кино, народный художник СССР (1985)
 Кацман, Евгений Александрович (1890—1976), живописец и график
 Лактионов, Александр Иванович (1910—1972), живописец и график
 Мочальский, Дмитрий Константинович (1908—1988), живописец и график, народный художник СССР (1980)
 Мясников, Геннадий Алексеевич (1919—1989), художник кино
 Суворов, Николай Георгиевич (1889—1972), художник кино

1970—1992 годы

1970 год 
 Васильев, Пётр Васильевич (1899—1975), художник и график
 Верейский, Орест Георгиевич (1915—1993)
 Чернышёв, Николай Михайлович (1885—1973), художник и искусствовед
 Юнтунен, Суло Хейккиевич (1915—1980)

1971 год 
 Малютин, Марк Иванович

1972 год 
 Комаров, Алексей Никанорович (1879—1977)
 Коржев, Гелий Михайлович (1925—2012), живописец
 Кузьмин, Николай Васильевич (1890—1987)

1973 год 
 Имашева, Галия Шакировна (1915—1995), театральный художник
 Симонов, Игорь Иванович
 Ситников, Николай Васильевич

1974 год 
 Бродская, Лидия Исааковна
 Голиков, Николай Иванович
 Ермолаев, Борис Михайлович
 Котухина, Анна Александровна
 Пархоменко, Алексей Иванович
 Пашкевич, Пётр Исидорович (1918—1996), художник кино
 Самсонов, Марат Иванович
 Ткачёв, Алексей Петрович
 Ткачёв, Сергей Петрович

1975 год 
 Антонов, Фёдор Васильевич
 Васильев, Александр Павлович (1911—1990)
 Домашников, Борис Фёдорович
 Николаев, Ярослав Сергеевич
 Оссовский, Пётр Павлович
 Цыплаков, Виктор Григорьевич
 Штраних, Владимир Фёдорович

1976 год 
 Алиханов, Расул Алиханович
 Горяев, Виталий Николаевич
 Дмитриевский, Виктор Константинович
 Зверьков, Ефрем Иванович
 Золотарёв, Николай Николаевич
 Иванов, Виктор Иванович
 Каманин, Александр Михайлович
 Комов, Олег Константинович
 Курдов, Валентин Иванович
 Мельников, Григорий Михайлович
 Орлова, Галина Андреевна
 Рождественский, Константин Иванович
 Широков, Евгений Николаевич

1977 год 
 Белов, Кондратий Петрович
 Нурмухаметов, Рашид Мухаметбареевич
 Рогов, Евгений Иванович
 Фомин, Пётр Тимофеевич
 Шувалов, Евграф Сергеевич

1978 год 
 Белоусов, Пётр Петрович
 Дешалыт, Ефим Исаакович
 Ерёмин, Алексей Григорьевич
 Житомирский, Александр Соломонович
 Курнаков, Андрей Ильич
 Осипов, Афанасий Николаевич
 Попов, Игорь Александрович
 Рукавишников, Иулиан Митрофанович
 Рябичев, Дмитрий Борисович
 Ряузов, Борис Яковлевич
 Угаров, Борис Сергеевич
 Юрин, Евгений Васильевич

1979 год 
 Аракелов, Вартан Нерсесович
 Глазунов, Илья Сергеевич
 Гончаров, Андрей Дмитриевич
 Гусев, Павел Иванович
 Епишин, Георгий Дмитриевич
 Загонек, Вячеслав Францевич
 Замков, Владимир Константинович
 Кирюхин, Олег Сергеевич
 Кокорин, Анатолий Владимирович
 Королёв, Юрий Константинович
 Овечкин, Николай Васильевич
 Рыбалко, Валентина Лаврентьевна
 Сидоров, Валентин Михайлович
 Тараев, Михаил Михайлович
 Чернов, Юрий Львович

1980 год 
 Абрамов, Марк Александрович (1913—1994), художник-карикатурист
 Арсланов, Мухамед Нуриахметович
 Барченков, Николай Иванович (1918—2002), живописец
 Бичуков, Анатолий Андреевич
 Бут, Николай Яковлевич (1928—1989), художник
 Головницкий, Лев Николаевич
 Ишханов, Юрий Павлович
 Константинов, Федор Денисович
 Лебедев, Борис Иванович
 Левитин, Анатолий Павлович
 Максимов, Константин Мефодьевич
 Мягков, Александр Васильевич
 Переяславец, Владимир Иванович
 Рогаль, Виталий Сергеевич
 Родионов, Валерий Васильевич
 Родионова, Нина Павловна
 Романычев, Александр Дмитриевич (1919—1989)
 Савостюк, Олег Михайлович
 Свешников, Дмитрий Константинович (1912—1997)
 Скрипков, Яков Никифорович (1919—2016)
 Успенский, Борис Александрович (1927—2005)
 Фаттахов, Лотфулла Абдульменович (1918—1981), художник, живописец и график

1981 год 
 Азарова, Людмила Павловна (1919—2010), скульптор-керамист
 Алексеев, Анатолий Иванович (1929—2019), художник
 Белых, Алексей Павлович
 Бруни, Иван Львович
 Воробьевский, Алексей Викторович
 Джанаев, Азанбек Васильевич
 Казанский, Александр Владимирович
 Кликс, Рудольф Ригольдович
 Куманьков, Евгений Иванович
 Левенталь, Валерий Яковлевич
 Лихачёв, Михаил Иванович
 Мешков, Владимир Ильич (1919—2012), художник
 Полюшенко, Андрей Петрович
 Самсонов, Евгений Иванович (1926—2018), художник
 Сахаровская, Александра Никитична
 Судаков, Павел Федорович
 Титков, Иван Васильевич (1905—1993), художник
 Холмогоров, Алексей Павлович
 Шилов, Александр Максович (род. 1943), живописец и график, автор портретов
 Шишаков, Николай Иванович
 Щербаков, Борис Валентинович (1916—1995), художник

1982 год 
 Ветрогонский, Владимир Александрович
 Дзанагов, Чермен Урузбекович
 Дугаров, Даши-Нима Дугарович
 Дуленков, Борис Дмитриевич
 Китаев, Март Фролович
 Лутфуллин, Ахмат Фаткуллович
 Минаев, Владимир Николаевич
 Мунхалов, Афанасий Петрович
 Рейхет, Виктор Иосифович
 Рябинский, Евгений Владиславович
 Семенюк, Юрий Иванович
 Сойфертис, Леонид Владимирович
 Соколов, Андрей Константинович (1931—2007), художник-фантаст
 Урманче, Баки Идрисович

1983 год 
 Звонцов, Василий Михайлович
 Нерода, Юрий Георгиевич
 Обросов, Игорь Павлович
 Пленкин, Борис Алексеевич
 Подляский, Юрий Станиславович
 Сафронов, Виктор Алексеевич
 Смирнов, Михаил Николаевич
 Соломин, Николай Константинович

1984 год 
 Бисти, Дмитрий Спиридонович
 Васнецов, Андрей Владимирович
 Дудник, Степан Ильич
 Кирчанов, Александр Николаевич
 Киселёв, Борис Иванович
 Колчанов, Аркадий Михайлович (1925—2008), художник-график, мастер ксилографии
 Магомедов, Гаджибахмуд Магомедович
 Малков, Пётр Лукич (1924—2014), скульптор и художник
 Моторин, Алексей Васильевич
 Овчинников, Николай Васильевич (1918—2004), живописец (историческая и жанровая картина, пейзаж)
 Пензов, Иван Алексеевич
 Санджиев, Никита Амолданович
 Степанова, Антонина Яковлевна (1927—2019), художник по стеклу
 Шушканов, Дмитрий Николаевич
 Шушканова, Людмила Николаевна
 Ястребенецкий, Григорий Данилович (1923—2022), скульптор, заслуженный деятель культуры Польши

1985 год 
 Данилевский, Евгений Иванович
 Ермолин, Рем Николаевич
 Жемерикин, Вячеслав Фёдорович
 Казанчан, Корюн Геворкович
 Кочупалов, Алексей Дмитриевич
 Ларишев, Геннадий Иванович
 Кукулиев, Борис Николаевич
 Павлишин, Геннадий Дмитриевич
 Пинкисевич, Пётр Наумович
 Сибирский, Вениамин Михайлович
 Сонин, Виктор Александрович

1986 год 
 Ананьин, Александр Михайлович
 Гудин, Евгений Иванович (1921—1991), живописец-пейзажист
 Ерофеев, Василий Иванович
 Ерышев, Николай Павлович
 Либеров, Алексей Николаевич (1911—2001), живописец
 Митурич-Хлебников, Май Петрович (1925—2008), художник
 Неменский, Борис Михайлович
 Носков, Владимир Александрович
 Сергеев, Альберт Георгиевич
 Стамов, Василий Гаврилович (1914—1993), скульптор, рисовальщик, портретист,
 Фёдоров, Ревель Фёдорович (1929—2022), живописец и график.

1987 год 
 Жилинский, Дмитрий Дмитриевич (1927—2015), художник
 Козлов, Энгельс Васильевич (1926—2007), живописец, портретист
 Краснов, Алексей Павлович
 Шумилкин, Александр Андреевич

1988 год 
 Борисов, Александр Тимофеевич
 Бурганов, Александр Николаевич (род. 1935), скульптор
 Ведерников, Евгений Алимпиевич
 Зыков, Анатолий Иванович (1930—2008), живописец и график
 Илюхин, Владимир Дмитриевич
 Кочергин, Эдуард Степанович (род. 1937), театральный художник, писатель
 Орехов, Юрий Григорьевич (1927—2001), советский скульптор
 Рокчинский, Гарри Олегович (1923—1993), художник
 Учаев, Анатолий Васильевич
 Якушевский, Станислав Фаустинович

1989 год 
 Король, Анна Степановна
 Муратов, Владимир Сергеевич (1929—2005), художник по стеклу, акварелист, эмальер
 Папикян, Альберт Степанович
 Сидоров, Николай Михайлович
 Шевандронова, Ирина Васильевна

1990 год 
 Гришко, Юрий Дмитриевич (1935—2018), скульптор
 Ненашева, Альдона Михайловна
 Ольдаев, Ким Менгенович
 Сорокин, Иван Васильевич (1922—2004), художник

1991 год 
 Бланк, Борис Лейбович, художник-постановщик киноконцерна «Мосфильм»
 Квасов, Александр Сергеевич, ректор Московского высшего художественно-промышленного училища
 Киселёв, Пётр Дмитриевич, художник-постановщик киноконцерна «Мосфильм»
 Рыбченков, Борис Фёдорович, художник, город Москва
 Ряннель, Тойво Васильевич, художник, Красноярский край
 Санакоев, Сергей Павлович скульптор, Северо-Осетинская АССР
 Сергин, Валерьян Алексеевич, художник, Красноярский край
 Смирнов, Максим Иванович, художник-резчик по дереву Богородской фабрики художественной резьбы, Московская область
 Соломин, Николай Николаевич, художественный руководитель Студии военных художников имени М. Б. Грекова
 Сорокин, Виктор Семёнович, художник, Липецкая область
 Шумилов, Вячеслав Фёдорович, художник, Тверская область
 Шенгелия, Леван Александрович, художник-постановщик киноконцерна «Мосфильм»
 Щербаков, Владимир Вячеславович, художник, город Москва

1992 год 
 Телин, Владимир Никитович, художник, город Москва

См. также 
 Список народных художников СССР
 Список народных художников Российской Федерации

Н

Народные художники России